Çemişgezek (district)
 Çemişgezek (stad)